Au moins deux théorèmes sont usuellement dénommés théorème de représentation de Riesz :

 Le théorème de représentation de Fréchet-Riesz, qui concerne les formes linéaires continues sur un espace de Hilbert ;
 Le théorème de représentation de Riesz-Markov, qui décrit par la théorie de la mesure les duaux de certains espaces de fonctions continues.

Théorème de mathématiques